Кратер Керрингтон () — крупный ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского астронома Ричарда Кристофера Кэррингтона (1826—1875)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Шевалье на западе; кратер Меркурий на северо-востоке; кратер Зенон на востоке; кратер Шумахер на юго-востоке и кратеры Шакборо и Гук на западе-юго-западе. На северо-западе от кратера Керрингтон находится Озеро Вечности, на востоке Озеро Надежды. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 27,8 км, глубина 2,7 км.

Кратер Керрингтон имеет полигональную форму и незначительно разрушен. Вал кратера несколько сглажен, внешний склон вала значительно шире в северной части. Высота вала над окружающей местностью около 920 м, объем кратера составляет приблизительно 600 км3. Дно чаши относительно ровное, без приметных структур, испещрено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны